Cvetlin je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Bednja, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 348 stanovnika te 113 obiteljskih kućanstava.

Šport
Malonogometni turnir 	Tri hrvatska viteza održava se od 1998.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji